Palazzo Bianchi – edificio di Adrano
Palazzo Bianchi – edificio di La Spezia
Palazzo Bianchi – edificio di Mantova